Лос Силва има више значења:

 Лос Силва, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Силва, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Силва (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Силва, Ла Сабинера лос Силва (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику